Flaskamp ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Flaskamp (1880–1950), deutscher Dichter, Journalist und Sachbuchautor
 Franz Flaskamp (1890–1985), deutscher Historiker, Archivar und Autor in Westfalen